Edward Kozłowski (1860–1915) – amerykański duchowny katolicki pochodzenia polskiego, biskup pomocniczy Milwaukee
 Edward Kozłowski (1888–1940) – ksiądz, socjolog, publicysta
 Edward Kozłowski (1918–1974) – pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego